Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1993 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1992—1993 років, у якому зустрілися французький «Олімпік» (Марсель) та італійський «Мілан». Матч відбувся 26 травня 1993 року у на Олімпійському стадіоні в місті Мюнхен (Німеччина). Перемогу з рахунком 1:0 здобув французький клуб.

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група B переможець

|}
|}

Деталі матчу

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 1992/1993 

1993
Ліга чемпіонів УЄФА 1992—1993
1993 у Німеччині
1993
Травень 1993